Beate beschreibt:

den weiblichen Vornamen, siehe Beate
einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (1043) Beate 
das deutsche Filmdrama aus dem Jahre 1948 von Carl Boese, siehe Beate  (Film)